Мику́лич (, , ) — белорусская, хорватская и сербская фамилия.

Известные носители 
 Микулич, Алексей Игнатьевич (1934—2021) — белорусский антрополог. Доктор биологических наук (1991).
  (1912—1954) — белорусский писатель, прозаик, критик.
 Микулич, Бранко (1928—1994) — югославский боснийский политический деятель.
 Микулич, Владимир Андреевич (1920—2000) — советский партийно-государственный деятель, Герой Социалистического Труда (1957).
 Микулич, Елена Владимировна (род. 1977) — белорусская гребчиха.
 Микулич, Звонимир (род. 1990) — хорватский футболист.
 Микулич, Зоран (род. 1965) — хорватский гандболист.
 Микулич, Надежда Анатольевна (род. 1953) — белорусская певица, композитор.
 Микулич-Радецкий, Йоханн (1850—1905) — польско-австрийский хирург.
 В. Микулич — псевдоним русской писательницы Лидии Ивановны Веселитской (1857—1936).

См. также

Примечания